Chomutowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Chomutowka (Kursk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk

 Chomutowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Chomutowka (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Chomutowka (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Chomutowka (Tula, Kimowsk), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Kimowsk
 Chomutowka (Tula, Leninski), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Leninski
 Chomutowka (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Tjoplo-Ogarjowski
 Chomutowka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch